Процесс-арт () — одна из форм современного искусства, одна из разновидностей авангардистского концептуального искусства, зародившаяся в 1960-е годы на основании идей минималистского искусства и искусства перформанса.

Обзор 
Произведения процесс-арта должны быть как для художника, так и для зрителя значимыми во времени и в пространстве помещения, уметь проявить причину и необходимость создания данной художественной работы, показать развитие творческого процесса и разъяснить его наблюдателю.

Процесс художественного творчества в процесс-арте включается в презентацию, представление работы зрителям. Наиболее предпочтительной для осуществления этой задачи является видеотехника. Для мастера, работающего в стиле процесс-арта главным является не конечный результат как созданный объект, но действие, экшн как процесс возникновения картины или объекта, которое будет запечатлено на видео- или фотоматериалах. В более широком смысле данное произведение искусства может подвергаться постоянным изменениям под воздействием посторонних влияний природного происхождения — со стороны зрителей, эрозии материала, освещённости в различное время суток и т. д.

Процесс-арт весьма близок такому направлению в современном искусстве, как арте повера.

Процесс-арт зародился в США и Европе в середине 1960-х годов. Течение имеет корни в перформанс-арте, дадаизме и в капельной живописи Джексона Поллока. Процесс-арт характеризуется преобладанием темы мимолетности жизни и постоянного изменения окружающего мира. Поворотным для движения стал 1968 год, когда Роберт Моррис опубликовал эссе, в котором впервые дал описание зарождающемуся течению: так, он отмечал, что художников волнуют вопросы, связанные с человеческим телом, случайными явлениями, импровизацией; они экспериментируют с качествами нетрадиционных художественных материалов, таких как воск, войлок и латекс и используют их, чтобы создавать новые эксцентричные формы.

Процесс-арт оказался напрямую связан с экологическим искусством. Художники процесс-арта обращаются к органике, используя скоропортящиеся и временные материалы: ими могут быть жир, лёд, пар, зерновые злаки, опилки, трава или даже мёртвые кролики. Материалы предварительно часто подвергаются воздействию природных сил: гравитации, времени, погоды, температуры и т. д.

В процесс-арте, как и в движении арте повера, сама природа считается искусством; какая-либо её символизация и репрезентация часто отвергается. Одним из наиболее примечательных примеров процесс-арта здесь является строительство буддийской песочной мандалы Ваджраяны монахами из монастыря Намгьял. Объект был построен в Итаке, штат Нью-Йорк и ныне экспонируется в Галерее азиатского искусства Яглера Экленда. Работа над мандалой была завершена 21 марта 2001 года, а уже 8 июня 2001 года она распалась.

Процесс-арт разделяет некоторые фундаментальные черты с рядом других областей, включая арт-терапию и преобразующее искусство: все они вращаются вокруг вопросов о том, как процесс вовлечения в творческую деятельность может ускорить понимание себя, даровать исцеление и служить причиной социальных изменений, независимо от того приписывается ли творению художественная ценность или нет; иными словами, процесс творения здесь важен в большей степени, нежели само творение.

Художники 

 Линда Бенглис
 
 
 Йохен Герц
 Ева Гессе
 
 
 Роберт Моррис
 Брюс Науман
 Микеланджело Пистолетто
 
 Ульрих Рюкрим
 Ричард Серра
 Алан Скарритт (Alan Scarritt)
 Кит Соннир

Примечания

Литература 
 Redaktion für Kunst des Bibliographischen Instituts (изд.): Meyers kleines Lexikon. Kunst, Mannheim/ Wien/ Zürich 1986 (Meyers Lexikonverlag) ISBN 3-411-02655-3
 Wheeler, D. (1991). Art Since the Midcentury: 1945 to the Present.

Художественные направления
Современное искусство